Добротин може бити:

 Добротин (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта у Златиборском округу или
 Добротин (Лесковац), насеље у граду Лесковцу у Јабланичком округу.
 Добротин (Липљан), насеље у општини Липљан у Косовском округу.
 Добротин (Подујево), насеље у општини Подујево у Косовском округу.